Појам  Галаксија} може да се односи на:
Галаксија,
Галаксија (рачунар),
Галаксија (часопис)